Михаи́л Зеле́нский:
 Зеленский, Михаил (? — после 1674) —  брацлавский полковник, дипломат.
 Зеленский, Михаил Владимирович (1975—2022) — российский журналист и телеведущий.
 Зеленский, Михаил Михайлович (1843—1882) — русский художник.
 Зеленский, Михаил Самойлович (1829—1890) — врач, специалист по детским болезням.